College Street fait référence au nom de différentes rues dans le monde :
 College Street (Calcutta), une rue de la ville Calcutta, en Inde.
 College Street (Toronto), une rue de la ville de Toronto, au Canada.
 College Street (Sydney), une rue de la ville de Sydney, en Australie.
 College Street (Dublin), une rue de la ville de Dublin, en Irlande.